Kettu ist der Familienname folgender Personen:

 Jussi Kettu (* 1979), finnischer Musiker
 Katja Kettu (* 1978), finnische Schriftstellerin, Animatorin und Filmproduzentin